A Lotto Soudal (UCI csapatkód: LTS) (korábban többek között Davitamon–Lotto, Predictor–Lotto, Silence–Lotto, Omega Pharma–Lotto és Lotto–Belisol Team) egy belga profi kerékpárcsapat, melyet a belga lottó szponzorál. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik.

Keret (2023)

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Belgiumban